Le Classique de snooker 2023 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2022-2023, qui se déroule du 16 au 22 mars 2023 à la Morningside Arena de Leicester, en Angleterre.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Ce tournoi vient en remplacement du Masters de Turquie, annulé en raison de difficultés financières avec les sponsors. La gestion du calendrier est fortement décriée par les joueurs, certains ne pouvant plus participer à aucun tournoi entre la fin du mois de janvier et le Championnat du monde en avril. Le format de jeu est plutôt court, étant donné que tous les matchs sont disputés au meilleur des 7 manches jusqu'aux quarts de finale inclus. Les demi-finales sont disputées au meilleur des 9 manches et la finale au meilleur des 11 manches.

La dernière édition du Classique de snooker a eu lieu lors de la saison 1991-1992. Le tenant du titre est Steve Davis, qui s'était imposé pour la sixième fois dans cette épreuve, en battant Stephen Hendry 9 manches à 8 en finale.

Faits marquants

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Tableau

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Partie 4

Partie 5

Partie 6

Partie 7

Partie 8

Phases finales

Finale

Centuries

Notes et références

Notes

Références

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

2023
Snooker en Angleterre en 2023